

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Kolonia Wschodnia – część wsi Bukowina w woj. lubelskim, w pow. biłgorajski, w gminie Biszcza
 Kolonia Wschodnia – część wsi Jerzmanowice w woj. małopolskim, w pow. krakowski m, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Kolonia Wschodnia – część wsi Nur w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Nur
 Kolonia Wschodnia – część wsi Mikułowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Kolonia Wschodnia – część wsi Skorczów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka

Zobacz też 
 Kolonia Zachodnia